Blast bezeichnet:
 Blast (Biologie), eine junge, nicht endgültig differenzierte Zelle
 Blast (Zeitschrift), eine britische Literaturzeitschrift
 Blast – Das Atlanta-Massaker, einen Actionfilm aus dem Jahr 1997
 Blast (2000), eine britische Komödie aus dem Jahr 2000
 Blast (2004), einen Actionfilm aus dem Jahr 2004
 Blast – Wo die Büffel röhren, eine Filmkomödie
 C. L. Blast (≈1934–2016), US-amerikanischer R&B- und Soulsänger
 Blast (Comic), ein vierbändiger Comic des französischen Zeichners Manu Larcenet
 Blast!, eine Ausstellung, die Karin Orchard für eine Tournee über mehrere Stationen zusammenstellte und die 1997 auch in Deutschland zu sehen war

BLAST steht als Abkürzung für:
 Basic Local Alignment Search Tool, siehe BLAST-Algorithmus
 Bell-Labs Layered Space-Time Architecture, Verfahren zur Übertragung über MIMO-Systeme
 Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope, ballongetragenes Teleskop zur Infrarotastronomie, siehe BLAST (Teleskop)

Siehe auch:
 Plast